Raven Klaasen e Michael Venus erano i detentori del torneo, ma hanno deciso di non partecipare insieme quest'anno. Klaasen ha deciso di giocare con Ben McLachlan, mentre Venus ha deciso di giocare con Tim Pütz.

In finale Kevin Krawietz / Horia Tecău hanno sconfitto Félix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6(4), 6-4.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Filip Polášek (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (campioni)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)

  Tim Pütz /  Michael Venus (semifinale)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinale)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (secondo turno)
  Oliver Marach /  Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)

Wildcard 

  Daniel Altmaier /  Dominic Stricker (primo turno)
  Dustin Brown /  Jan-Lennard Struff (primo turno)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (ritirati)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Qualificazioni

Teste di serie 

  Evan King /  Hunter Reese (primo turno)

  André Göransson /  Sebastian Korda (primo turno)

Qualificati 

  Daniel Masur /  Rudolf Molleker

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Noventi Open 2021